est le nom grec de deux rivières de l'Antiquité:
 l'une se déversait dans le lac Copaïs en Béotie,
 l'autre dans le lac Triton en Afrique du Nord.

Le nom provient probablement du fils de Poséidon et d’Amphitrite : Triton.